103rd Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Eighth Avenue
 103rd Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Lexington Avenue
 103rd Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 103rd Street-Corona Plaza – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Flushing